О́льга Бо́ндарева:
 Бондарева, Ольга Николаевна (1937—1991) — советский математик, специалист в области теории игр.